7-й выпуск Амстел Голд Рейс — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка длиной 237 километров со стартом в Херлене и финишом в Мерссене была проведена 26 марта 1972 года. Из 97 стартовавших гонщиков финишировали 29.

Победу на гонке одержал бельгиец Вальтер Планкарт из команды «Watney–Avia».

Результаты

Ссылки 
 

1972 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 1972 году
Март 1972 года